slide – na niektórych instrumentach szarpanych, metalowa tulejka służąca do gry techniką glissando,
 slide – technika gry na gitarze
 slide – technika pokonywania zakrętów z wykorzystaniem uślizgu kół pojazdu,
 ślizg (ang. slide) – ewolucja na deskorolce.
 slide – określenie na trik wykonywany na boksie, railu i tym podobnej przeszkodzie,
 Slide – program komputerowy
 Slide – singel zespołu Goo Goo Dolls
 SLIDE – lewitująca deskorolka Lexus Hoverboard
 Slide – singiel Calvina Harrisa, piosenkarza Franka Oceana i amerykańskiej grupy Hip-hop Migos